Die AEGON Southsea Trophy 2017 war ein Damen-Tennisturnier im Seebad Southsea bei Portsmouth. Das Rasenplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 26. Juni bis 2. Juli 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Portsmouth